Homo duplex – pogląd głoszony przez Émile’a Durkheima mówiący o tym, że człowiek z jednej strony jest organizmem „biopsychicznym”, kierowanym przez instynkty, a z drugiej jest istotą kierowaną przez moralność i inne elementy wytwarzane przez społeczeństwo. Tym, co pozwala człowiekowi wyjść poza „zwierzęcą” naturę jest najczęściej religia, która narzuca określony system normatywny i jest sposobem uregulowania zachowań.

Bibliografia 
 Jerzy Szacki, Durkheim, Wiedza Powszechna, Warszawa 1964, s. 251.

Podmiot w socjologii
Szkoła durkheimowska